Vingt-Sept-Décembre ou XXVII-Décembre ou 27-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

27 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Quelques noms de voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements cités en page d'éphéméride du 27 décembre ou à des événements locaux. Cependant, aucun odonyme contenant cette date écrite en français n'a été recensé à fin 2016.

Graphies en français

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 27 de Diciembre » ou « Veintisiete de Diciembre »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 27 de Diciembre, à Culiacán, dans l'État de Sinaloa,

En polonais, « 27 Grudnia »
 En Pologne, le  : l'insurrection de Grande-Pologne éclate à Poznań, après un discours patriotique du pianiste Ignacy Paderewski.
  (Ulica) 27 Grudnia à Poznań, powiat de Poznań, voïvodie de Grande-Pologne.

Culture et divertissement

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
27